Теорема Оселедца (мультипликативная эргодическая теорема) — утверждение, подводящее теоретическое обоснование для вычисления показателей Ляпунова нелинейных динамических систем. Доказана Валерием Оселедцем в 1965 году, доклад о результате был представлен на Международном Математическом Конгрессе в 1966 году. Альтернативное доказательство найдено . Впоследствии теорема распространена на полупростые группы Ли (Кайманович) и далее обобщена в работах Рюэлля, Маргулиса, Карлссона и .

Ссылки 
 В. И. Оселедец, «Мультипликативная эргодическая теорема. Характеристические показатели Ляпунова динамических систем», Труды ММО 19 (1968), 179—210.
 Статья Oseledets theorem в Scholarpedia
 D. Ruelle, «Ergodic theory of differentiable dynamic systems», IHES Publ. Math. 50 (1979), 27-58.

Динамические системы
Случайные процессы